Trouble (in inglese "guaio, problema") può riferirsi a:

Film
Trouble – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Hank Mann Comedies
Trouble – cortometraggio del 1920 diretto da Herman C. Raymaker
Dolor di bambino (Trouble) – film del 1922 diretto da Albert Austin
Trouble – film del 1931 diretto da John Foster e Vernon Stallings
Trouble – film del 1933 diretto da Maclean Rogers
Zatrudnenie (titolo inglese Trouble – film del 1967 diretto da Ivan Andonov
Trouble – film del 1989 diretto da Yannick Saillet
Trouble – film tv del 1993 diretto dal Penelope Buitenhuis
Trouble – cortometraggio del 1995 diretto da Carrie Blank
Trouble – film del 1996 diretto da Paul DiStefano
Trouble – cortometraggio del 2003 diretto da Amaury Voslion
Trouble – film del 2011 diretto da Mark S. Constance
 Trouble  – film del 2017 diretto da Theresa Rebeck
 Tappo - Cucciolo in un mare di guai (Trouble) – film del 2020 diretto da Kevin Johnson

Fumetto 
 Trouble – miniserie a fumetti della Marvel Comics

Musica 
 Trouble – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Trouble – canzone cantata da Elvis Presley e scritta da Jerry Leiber e Mike Stoller del 1958
 Trouble – album dei Whitesnake del 1978
 Trouble – canzone degli Heaven 17 del 1986
 Trouble – singolo di Nia Peeples del 1988
 Trouble – album dei Trouble del 1990
 Trouble – singolo dei Coldplay del 2000
 Trouble – singolo di Pink del 2003
 Trouble – album di Akon del 2004
 Trouble – album di Ray LaMontagne del 2004
 Trouble – album di Bonnie McKee del 2004
 Trouble – singolo di Leona Lewis del 2012
 Trouble – album del 2013 di Natalia Kills
 Trouble – singolo delle Neon Jungle del 2013
 Trouble – singolo di Iggy Azalea del 2015
 Trouble – album delle EXID del 2019
Trouble – rapper statunitense

Televisione 
 Trouble – emittente televisiva che trasmette nel Regno Unito e in Irlanda